Straße steht für:
 Straße, einen Verkehrsweg
 Straße (Kartenspiel), eine Anordnung von Karten
 Straße im Druckwesen, siehe Gießbach (Typografie)
 Meerenge, einen Schifffahrtsweg
 Ameisenstraße, eine Strecke, die von Ameisen benutzt wird
 Fertigungsstraße, eine räumliche Abfolge von Fertigungseinrichtungen

geographischer Objekte: 
 Straße (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht, Oberbergischer Kreis
 Straße (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach
 Straße (Marienheide), Ortsteil von Marienheide
 Straße (Ruppichteroth), Ortsteil von Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis

 Straße (Gemeinde Fischlham), Ortsteil von Fischlham, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Straßen und Strassen
 Die Straße
 Straß
 Liste der Ferien- und Themenstraßen